Charles Whitney Gilmore
 Charles Gilmore (łyżwiarz)